Remmarholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Remmarholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Remmarholmen, Helsingfors, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar